Die Campeonato Brasileiro Série A 2020 war die 64. Spielzeit der brasilianischen Série A. Flamengo Rio de Janeiro gelang die Verteidigung des Vorjahrestitels.

Saisonverlauf 
Die Série A sollte vom 3. Mai bis zum 6. Dezember 2020 stattfinden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison verschoben. Als neues Zeitfenster wurde der Zeitraum vom 8. August 2020 bis 24. Februar 2021 festgelegt. Die Meisterschaft wird im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison steigen die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 in die Série B 2021 ab.

1. Spieltag: Aufgrund von positiven Corona Tests wurden vier Partien verschoben (Botafogo: Bahia, Goiás: São Paulo, Corinthians: Atlético Goianiense, Palmeiras: Vasco).

Die Begegnung zwischen São Paulo und Athletico Paranaense vom 11. Spieltag wurde auf den 26. August (zwischen dem 5. und 6. Spieltag) vorverlegt. Am 6. Spieltag wurden zwei Spiele abgesagt (Atlético Mineiro: Athletico Paranaense, Grêmio: Goiás).

Für die am 12. Spieltag angesetzte Partie zwischen Palmeiras und Flamengo, rief Flamengo erfolglos das Arbeitsgericht bitte der Bitte um Verschiebung an. Nach einem Auswärtsspiel in der Copa Libertadores 2020 in Ecuador kehrte der Klub mit 19 infizierten Spielern und 22 ebenfalls positiv auf COVID-19 getesteten Personen aus dem Stab zurück. Der Klub bat daraufhin beim CBF und dem Obersten Sportgericht um eine Verschiebung des Spitzenspiels zwischen den Meistern der vergangenen beiden Jahre. Ein Arbeitsgericht in Rio de Janeiro hatte das Spiel untersagt, doch das Bundesarbeitsgericht erklärte dieses Gericht nicht für zuständig und ordnete die Partie an. Flamengo lief daraufhin zu einem Großteil mit Spielern seiner U20-Mannschaft auf.

Für den 16. Spieltag wurden zwei Partien (Ceará : São Paulo, Vasco : Fortaleza) aufgrund von Terminüberschneidungen mit dem Copa do Brasil 2020 verschoben. Dieses und die Teilnahme von São Paulo an der Copa Sudamericana 2021 waren der Grund für zwei weitere Verlegungen vom 18. Spieltag (Bahia : Fortaleza, São Paulo : Botafogo).

Zum Saisonende wurden nochmals mehrere Spiele verlegt. Gründen waren die Teilnahme von Palmeiras an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2020 (ausgeschieden nach dem ersten Spiel) sowie die Finalspiele im Copa do Brasil 2020 von Palmeiras und Grêmio FBPA im Februar.

Am vorletzten Spieltag trafen der Tabellenerste Internacional Porto Alegre und -zweite Flamengo Rio de Janeiro aufeinander. Die Klubs lagen zu dem Zeitpunkt einen Punkt auseinander (69 und 68). Die Begegnung endete mit 2:1 für Flamengo. Damit wurde die Meisterschaftsentscheidung auf den letzten Spieltag verschoben. An diesem würde Flamengo ein Sieg auswärts beim FC São Paulo zur Titelverteidigung reichen. Internacional müsste in jedem Fall sein letztes Spiel zuhause gegen Corinthians São Paulo gewinnen und Flamengo zumindest nur Unentschieden spielen. Am letzten Spieltag verlor Flamengo zwar sein Spiel gegen São Paulo mit 2:1, Internacional konnte aber nur 0:0 gegen Corinthians spielen. In dem Endspiel von Internacional, wurden diesem zwei Tore wegens Abseits aberkannt sowie ein Elfmeter nach Auswertung des Videobeweises wieder zurückgenommen. Durch das Unentschieden wurde Flamengo Meister.

Qualifikation für andere Wettbewerbe 
Der Meister qualifizierte sich für die Teilnahme an der Supercopa do Brasil. Ferner bekamen die besten sechs Klubs aus der Liga sowie der Copa-do-Brasil-2020-Sieger eine Startberechtigung für die Copa Libertadores 2021. Die Plätze sieben bis zwölf nehmen an der Copa Sudamericana 2021 teil. Palmeiras wurde Sieger der Copa Libertadores 2020. Als Titelverteidiger war der Klub für die Austragung 2021 direkt qualifiziert. Die Saison schloss Palmeiras als Siebter ab, dadurch qualifizierte sich der 13. ebenfalls für die Sudamericana 2021. Palmeiras bestritt auch Finale der Copa do Brasil 2020 gegen Grêmio. Grêmio war Tabellensechster. Somit qualifizierte sich der achte für die Libertadores 2021 und der 14. Platz für die Sudamericana 2021.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Weiße Weste Torhüter 
Die Liste weist die Anzahl der Spiele ohne Gegentor auf.

Die Meistermannschaft 
Genannt wurden alle Spieler, die mindestens einmal im Kader standen. Die Zahlen in Klammern weisen die Anzahl der Einsätze und Tore aus.

Auszeichnungen

Spieler des Monats 
Jeden Monat wurde durch den Verband ein Spieler ausgezeichnet.

Bola de Ouro und Bola de Prata 
Am Ende der Saison erhielt Claudinho den Bola de Ouro der Sportzeitschrift Placar als bester Spieler der Meisterschaft. Placar ehrte auch seine Mannschaft des Jahres mit dem Bola de Prata. Dieses waren:

 Bester Spieler (Bola de Ouro): Claudinho (Bragantino)
 Tor: Wéverton (Palmeiras)
 Abwehr: Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Mauricio Isla (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)
 Mittelfeld: Edenílson (Internacional), Gerson (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Claudinho (Bragantino)
 Angriff: Luciano (São Paulo), Claudinho (Bragantino)
 Schönstes Tor: Martín Benítez (Vasco da Gama)
 Entdeckung des Jahres: Claudinho (Bragantino)
 Bester Trainer (Prêmio Telê Santana): Rogério Ceni (Flamengo)

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Bester Spieler: Claudinho (Bragantino)
 Tor: Wéverton (Palmeiras)
 Abwehr: Fagner (Corinthians), Gustavo Gómez (Palmeiras), Víctor Cuesta (Internacional), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)
 Mittelfeld: Gerson (Flamengo), Edenílson (Internacional), Claudinho (Bragantino), Vina (Ceará)
 Angriff: Gabriel Barbosa (Flamengo), Marinho (Santos)
 Schönstes Tor: Éverton Ribeiro (Flamengo)
 Torschützenkönig: Claudinho (Bragantino),  Luciano (São Paulo) (18 Tore)
 Wahl der Fans: Gabriel Barbosa (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Claudinho (Bragantino)
 Bester Trainer: Abel Braga
 Bester Schiedsrichter: Leandro Pedro Vuaden

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Trainerwechsel 
Die ersten Trainerwechsel fanden zum vierten Spieltag beim Coritiba FC und Goiás EC statt.

Weblinks 
 Série A auf der Seite des Verbandes CBF

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020